Michał Kazimierz Pac (ok. 1624–1682) – hetman litewski, wojewoda wileński
 Michał Kazimierz Pac (1650–1724) – kasztelan połocki
 Michał Jan Pac (1730–1787) – marszałek konfederacji barskiej, marszałek powiatu nowogródzkiego, szambelan Augusta III, starosta ziołowski
 Michał Pac (1754–1800) – generał major, starosta kowieński, poseł

Zobacz też 
 Pacowie herbu Gozdawa

Uwagi